Een tsunami is een vloedgolf, meestal veroorzaakt door een zeebeving, die een kuststrook overspoelt.

Verder kan Tsunami ook verwijzen naar:

Muziek 
Tsunami (band), een Amerikaanse indierock-band
Tsunami (DVBBS & Borgeous), een single van de Canadese artiesten DVBBS en Borgeous
Tsunami (Manic Street Preachers), een single van de Britse band Manic Street Preachers
Tsunami (Southern All Stars), een single van de Japanese pop/rockband Southern All Stars

Stripboeken 
Tsunami (Marvel Comics), een merknaam van Marvel Comics
Tsunami (DC Comics), een superheld uit de strips van DC Comics

Achtbanen 
Tsunami (M&Ds Scotland's Theme Park), een achtbaan in het Schotse M&Ds Scotland's Theme Park
Tsunami (Isla San Marcos Parque Temático), een achtbaan in het Mexicaanse Isla San Marcos Parque Temático

Overig 
Tsunami (Jiujitsuvereniging), een vereniging in de Nederlandse stad Leeuwarden
Tsunami (miniserie), Zweedse miniserie uit 2020